Kivisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivisaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kivisaaret (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Kivisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kivisaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kivisaaret (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar